Jméno Jan Lacina se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Lacina (geobiocenolog) (1944–2020), moravský lesník, krajinný ekolog, geobiocenolog a spisovatel
 Jan Lacina (politik) (* 1970), politik a publicista

Externí odkazy